Collegio elettorale di Rimini – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1921 al 1923
Collegio elettorale di Rimini – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Rimini - Riccione – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Rimini - Sant'Arcangelo di Romagna – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005